Irán első alkalommal 1948-ban vett részt az olimpiai játékokon, és azóta minden nyári játékon részt vettek, kivéve az 1980-as és 1984-es sportünnepeket. Irán a téli olimpiai játékokon is képviseltette magát 1956 óta számos alkalommal.

Számos forrás állítja, hogy Freydoun Malkom, az 1900-as nyári játékok párbajtőr versenyszámának versenyzője volt az első iráni olimpikon.

Az iráni atléták összesen 69 olimpiai érmet szereztek a 2008-as játékokig birkózásban, súlyemelésben és taekwondoban.

Az Iráni Iszlám Köztársaság Nemzeti Olimpiai Bizottságát 1947-ben alapították.

Érmesek

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Részvételek sportáganként, évenkénti bontásban

Nyári olimpiai játékok

Téli olimpiai játékok

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon